Le patronyme Marais indique une provenance : le(s) marais. 
Le -ais peut se muer en -et, ets, est, voire -é.

Il peut se décliner avec le particule de- ou du-. 
La déclinaison peut aussi se faire au pluriel : des-. 

La forme Marest'' peut renvoyer au nom d'un village existant, dont l'origine étymologique est identique.

 Armand Desmarets de Saint-Sorlin, maître écrivain français du  ;
  ;
 Jean-Baptiste Desmarets de Maillebois (1682-1762), maréchal de France ;
 Jean-Baptiste Nesmes-Desmarets (°vers 1806), général français ;
 José Desmarets (1925-2019), homme politique belge ;
 Marie-Christine Desmarets, comédienne française ;
 Nicolas Desmarets (1648-1721), directeur puis contrôleur général des finances ;
  Nicolas Desmarets (1725-1815), physicien français ;
 Sophie Desmarets, actrice française ;
 Yves Marie Desmarets de Maillebois (1715-1791), général français.

Lien externe 
 

Patronyme picard
Patronyme normand